CFAO signifie :
 Conception et fabrication assistées par ordinateur (combinaison de la conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur ;
 à CFAO (Compagnie française de l'Afrique occidentale), une entreprise française.

Sigle de 4 caractères